Denumirea de Schiau se poate referi la:
 localități din România:
 Schiau, o localitate din județul Argeș
 Schiau, o localitate din orașul Urlați, județul Prahova
 Schiau, o localitate din comuna Valea Călugărească, județul Prahova

Toponime românești